Giovanni Battista Viotti (1755-1824), Italiaans violist
 Marcello Viotti (1954-2005), Zwitsers dirigent
 Lorenzo Viotti (1990), Zwitsers dirigent
 Carrozzeria Viotti, Italiaanse carrosseriebouwer